Місячний сарос 124 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 17 серпня 1152 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 21 жовтня 2450, коли Місяць останній раз торкнеться її південного краю. Серія містить 73 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 25 червня 1657 до 18 квітня 2144, 8 часткових перед повними від 21 березня 1513 до 15 червня 1639 і 8 часткових після повних від 29 квітня 2162 до 14 липня 2288.

Попереднім у серії було повне затемнення 21 січня 2000 і наступним буде також повне 31 січня 2018.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 30 серпня 1765 і тривало 101,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 124 

Місячні сароси